Urugvajska nogometna reprezentacija je nogometna reprezentacija, koja predstavlja Urugvaj na međunarodnim natjecanjima i pod vodstvom je Urugvajskog nogometnog saveza.

Jedna od najuspješnijih nogometnih reprezentacija, Urugvaj je dva puta osvojio Svjetsko nogometno prvenstvo, prvi put na prvom Svjetskom prvenstvu 1930. kada je bio domaćin, pobijedivši u finalu Argentinu s 4:2. Drugi put su osvojili 1950. godine, kada su u završnoj utakmici s 2:1 pobijedili domaćina Brazil na stadionu Marakana pred oko 200.000 gledatelja. 

Također je osvojio dvije zlatne medalje na Ljetnjim Olimpijskim igrama, 1924. i 1928., dok još nije Svjetskog nogometnog prvenstva. Urugvaj je osvojio više međunarodnih titula (19) u 20. stoljeću nego bilo koja druga reperezentacija i još uvijek drži ovaj rekord, iako ga sad dijeli zajedno s Argentinskom nogometnom reprezentacijom.

Njihov uspjeh povećava činjenica, da Urugvaj ima vrlo malo stanovnika. Urugvaj je jedina država u svijetu koja je osvojila Svjetsko nogometno prvenstvo, a da ima manje od 4 milijuna stanovnika i po tome je daleko najmanja nacija koja je to učinila. Druga najmanja nacija koja je Argentina s preko 40 milijuna stanovnika. Samo šest nacija s populacijom manjom od Urugvaja je do sada sudjelovalo na Svjetskom nogometnom prvenstvu: Sjeverna Irska (3 puta), Wales, Kuvajt, Jamajka, Slovenija i Trinidad i Tobago. Urugvaj je također najmanja nacija koja je osvojila olimpijsku medalju u bilo kojem momčadskom športu.

Do sada su sudjelovali 42 puta na Kontinentalnom prvenstvu Južne Amerike - Copa América i osvojili ga 15 puta.

Trenutni sastav  
Sljedeći nogometaši su pozvani za kvalifikacijske utakmice protiv Brazila i Perua, 25. i 29. ožujka 2016. godine.

Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Čileom: 17. studenog 2015.

Statistike

Igrači s najviše nastupa 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj nastupa i golova unesen poslije utakmice sa Argentinom: 18. studenog 2019.

Igrači s najviše golova 

Zvjezdica (*) označuje da je igrač još uvijek aktivan ili igra za nacionalni sastav.
Broj golova unesen poslije utakmice sa Argetinom: 18. studenog 2019.

Bivši reprezentativci 
 Juan Carlos Calvo
 Miguel Capuccini

Izvori 

Nogometne reprezentacije
Nogomet u Urugvaju
Urugvaj
Nogomet
Svjetski prvaci u nogometu (reprezentacije)